Краснознаменское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Краснознаменское — название (до 1999 года) села Егиндыколь, административного центра Егиндыкольского района Акмолинской области.

Россия 
 Краснознаменское — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области.
 Краснознаменское — посёлок в Славском районе Калининградской области.
 Краснознаменское — село в Мишкинском районе Курганской области.

См. также 
 Краснознаменское городское поселение
 Краснознаменское сельское поселение
Червонопрапорное
Краснознамённое